Приматообразные (лат. Primatomorpha, на русском языке употребим термин "Приматоморфы") — миротряд плацентарных млекопитающих, выделенный на основе молекулярных исследований.

Результаты исследований 
Оказалось, что ближайшим родственником приматов являются шерстокрылы (их ещё ошибочно называют летающими лемурами), а не тупайи. Рукокрылые, считавшиеся многими морфологами ближайшими родственниками приматов (крыланы назывались ими «летающими приматами»), оказались даже не из надотряда Euarchontoglires (включает ещё зайцев и грызунов), а из надотряда лавразиотерии (Laurasiatheria), то есть их родственники — копытные, насекомоядные, панголины, и хищные.

Приматообразные входят, вместе с тупайеобразными, в грандотряд эуархонты (Euarchonta). Приматоморфы и тупайи (Scandentia) разделились, предположительно, 86,2 миллиона лет назад.
Около 79,6 миллиона лет назад (меловой период) произошло разделение миротряда приматоморф на два отряда: приматы и шерстокрылы.

Филогения

См. также 
 Плезиадаписы
 Стрепсириновые
 Гаплориновые

Примечания

Литература 
 K. C. Beard: Vertical postures and climbing in the morphotype of Primatomorpha: Implications for locomotor evolution in primate history. Origine(s) de la Bipedie chez les Hominides (Cahiers de Paleoanthropologie), Editions du CNRS, Paris, 1991. 79-87
 Jan E. Janecka, Webb Miller, Thomas H. Pringle, Frank Wiens, Annette Zitzmann, Kristofer M. Helgen, Mark S. Springer, and William J. Murphy: Molecular and Genomic Data Identify the Closest Living Relative of Primates Science
 Goodman, M., Czelusniak, J., Page, S. & Meireles: Where DNA Sequences Place Homo sapiens in a Phylogenetic Classification of Primates.
 McKenna, Bell: Classification of Mammal: Above the Species Level

Ссылки 
 Jan Ole Kriegs, Gennady Churakov, Jerzy Jurka, Jürgen Brosius, and Jürgen Schmitz (2007) Evolutionary history of 7SL RNA-derived SINEs in Supraprimates (PDF version)
 Ulfur Arnason, et al. Mammalian mitogenomic relationships and the root of the eutherian tree
 Murphy W. J., E. Eizirik, W. E. Johnson, Y. P. Zhang, O. A. Ryder, S. J. O’Brien, 2001a. Molecular phylogenetics and the origins of placental mammals

Euarchontoglires